Bouscarle est le nom vernaculaire donné à plusieurs espèces de passereaux de la famille des Locustellidae et des Cettiidae, autrefois placés dans la grande famille des Sylviidae.

Liste des espèces concernées 
 Bouscarle à ailes blanches – Bradypterus carpalis
 Bouscarle à couronne brune – Cettia brunnifrons
 Bouscarle à long bec – Bradypterus major
 Bouscarle à longue queue – Bradypterus caudatus
 Bouscarle à pattes claires – Cettia pallidipes
 Bouscarle cannelle – Bradypterus cinnamomeus
 Bouscarle caqueteuse – Bradypterus baboecala
 Bouscarle chanteuse – Cettia diphone
 Bouscarle d'Indonésie – Cettia vulcania
 Bouscarle de Bornéo – Urosphena whiteheadi
 Bouscarle de Bougainville – Cettia haddeni
 Bouscarle de Cetti – Cettia cetti
 Bouscarle de Ceylan – Elaphrornis palliseri
 Bouscarle de David – Bradypterus davidi
 Bouscarle de Grauer – Bradypterus graueri
 Bouscarle de Hume – Cettia brunnescens
 Bouscarle de Java – Bradypterus montis
 Bouscarle de Knysna – Bradypterus sylvaticus
 Bouscarle de Lopes – Bradypterus lopezi
 Bouscarle de Luçon – Cettia seebohmi
 Bouscarle de Mandell – Bradypterus mandelli
 Bouscarle de Mayr – Bradypterus timorensis
 Bouscarle de montagne – Cettia fortipes
 Bouscarle de San Cristobal – Cettia parens
 Bouscarle de Seebohm – Locustella seebohmi
 Bouscarle de Swinhoe – Urosphena squameiceps
 Bouscarle de Taczanowski – Bradypterus tacsanowskius
 Bouscarle de Taiwan – Bradypterus alishanensis
 Bouscarle de Timor – Urosphena subulata
 Bouscarle de Verreaux – Cettia acanthizoides
 Bouscarle de Victorin – Cryptillas victorini
 Bouscarle des bambous – Bradypterus alfredi
 Bouscarle des Fidji – Cettia ruficapilla
 Bouscarle des fourrés – Bradypterus barratti
 Bouscarle des Palau – Cettia annae
 Bouscarle des Tanimbar – Cettia carolinae
 Bouscarle du Cachemire – Bradypterus kashmirensis
 Bouscarle du Cameroun – Bradypterus bangwaensis
 Bouscarle du Kinabalu – Bradypterus accentor
 Bouscarle géante – Bradypterus grandis
 Bouscarle jaune et vert – Cettia flavolivacea
 Bouscarle mandchoue – Cettia canturians
 Bouscarle marron – Bradypterus castaneus
 Bouscarle russule – Bradypterus luteoventris
 Bouscarle tachetée – Bradypterus thoracicus

Nom d'oiseau ambigu